Джо́шуа Ро́берт Ри́сдон (; 27 июля 1992, Банбери, Австралия) — австралийский футболист, защитник клуба «Уэстерн Юнайтед» и сборной Австралии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Рисдон — воспитанник клуба «Перт Глори». 28 ноября 2010 года в матче против «Норт Квинсленд Фьюри» он дебютировал в Эй-лиге. 23 марта 2013 года в поединке против «Мельбурн Виктори» Джош забил свой первый гол за «Перт Глори».

В мае 2017 года Рисдон перешёл в «Уэстерн Сидней Уондерерс». 14 октября в матче против «Сентрал Кост Маринерс» он дебютировал за новую команду.

12 февраля 2019 года Рисдон подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом «Уэстерн Юнайтед», став первым австралийцем в его составе. 13 октября в дебютном матче «Уэстерн Юнайтед», соперником в котором был «Веллингтон Феникс», он отметился голевой передачей.

Международная карьера 
17 ноября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Бангладеш Рисдон дебютировал за сборную Австралии.

В 2018 году Рисдон принял участие в чемпионате мира 2018 в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Дании и Перу.

В 2019 году Рисдон включён в состав сборной на кубок Азии в ОАЭ. На турнире он сыграл в матче против команды Иордании.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Уэстерн Юнайтед»